Порт Эйлата ()  —  единственный израильский порт на Красном море, расположенный на северной оконечности залива Акаба .

История 

Порт Эйлата был утверждён в 1952 году и построен в 1952-56 годах. Сегодня он в основном используется для торговли со странами Дальнего Востока. Это позволяет израильским судам достигать Индийского океана, минуя Суэцкий канал.

Египетская военно-морская блокада Тиранского пролива, контролирующего доступ к Эйлату, сыграла важную роль в событиях, которые привели к двум крупным арабо-израильским конфликтам : Суэцкому кризису и Шестидневной войне.

Судоходство в Эйлате относительно слабое (по сравнению с двумя крупными морскими портами Израиля на Средиземном море). Одна из причин заключается в том, что Эйлат находится на значительном удалении от центра страны. Другим является тот факт, что в отличие от других основных морских портов страны, Эйлат ещё не обслуживается железнодорожной линией (ближайшая железнодорожная станция находится более чем в ста километрах к северу в Димоне ). Кроме того, использование прибрежного туризма конкурирует с любыми перспективами расширения портовых мощностей.

Здесь базируется 915-я эскадрилья патрульных катеров ВМС Израиля.

Планы развития 
Чтобы снять ограничения, наложенные на развитие порта, правительство предложило план «Южные ворота» для этого района. Это предложение предполагает строительство крупного комбинированного авиа-железнодорожно-морского логистического центра, который будет расположен в пустыне к северу от города. Детали этого предложения включают: перенос нынешнего порта в раскопанную местность к северу от города, до которой можно добраться по длинному каналу шириной  и длиной в , который собираются построить вдоль границы с Иорданией от залива Акаба, строительство нового международного аэропорта поблизости (завершено в 2019 году) и продление железной дороги от железнодорожной станции Нахаль-Зин до порта и аэропорта. Международные инвесторы, такие как южноафриканская группа компаний Harris  и Дональд Трамп, проявили интерес к проекту. Перенос порта освободит значительную часть береговой линии залива для перепланировки в туристических целях, а подключение порта к сети израильских железных дорог обеспечит значительное увеличение объема грузопотока, проходящего через порт. Железная дорога также поможет стимулировать туризм, который пострадал из-за закрытия аэропортов Эйлата и Сде Дов в 2019 году, что сделало внутренние поездки в Эйлат более трудоемкими и громоздкими.

В январе 2012 года министр транспорта поручил администрации порта Израиля начать предварительное обследование земли, чтобы определить оптимальное место для котлована для порта к северу от Эйлата.

Защита окружающей среды 
Из соображений экологии администрация порта Эйлат потратила миллионы на создание погрузчика, предотвращающего рассеивание фосфатной пыли в море.

См. также 

 Эйлат аэропорт
 Международный аэропорт Овда
 Пограничный переход Таба
 Аэропорт Рамон
 Аэродром Йотвата

Примечания

Литература 
 

Эйлат
Порты Израиля